IAO:

 IAO - аббревиатура от International Astronomy Olympiad, с 1996.
 IAO - музыкальный альбом Джона Зорна, 2002.
IAO - аббревиатура от Indian Astronomical Observatory, Индийская астрономическая обсерватория